Turnir u hokeju na travi na Azijskim igrama 2006. je bio 13. turnir u muškoj konkurenciji i 7. u ženskoj na ovim igrama u ovom športu.

Mjesto i vrijeme održavanja 
Održale su se u gradu Dohi u Kataru na igralištu Al-Rayyan. Muški turnir je trajao od 4. do 14. prosinca 2006., a ženski od 2. do 13. prosinca.

Muški turnir

Momčadi sudionice

Južna Koreja 
Dong-Sik Ko, Seung-Il Lee, Chul Kim, Yong-Bae Kim, Nam-Yong Lee, Jong-Ho Seo, Seong-Jung Kang, Sung-Hoon Yoon, Hyo-Sik You, Chang-Yong Yeo, Jong-Bok Cha, Myung-Ho Lee, Eun-Seong Hong, Sung-Kweon Hong, Woon-Kon Yeo, Jong-Hyun Jang

Kina 
Luo Fangming, Ye Peng, Jiang Xishang, Lu Fenghui, Li Wei, Song Yi, Meng Xuguang, Liu Xiantang, Hu Liang, Meng Jun, Yu Yang, Na Yubo, Pei Zuopeng, Su Rifeng, Hu Huiren

Pakistan 
Akbar Salman, Ashraf Zeeshan, Khan Ihsanullah, Imran Yousafzai, Maqsood Adnan, Sajjad Anwar, Aziz Tariq, Rashid Imran, Abbasi Shakeel, Butt Rehan, Mohammad Zubair, Ahmad Nasir, Imran Warsi Syed, Imran Muhammad, Muhammad Aqas, Muddasar Mohammad

Rezultati

Prvi krug - po skupinama

Skupina "A" 

Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.

Skupina "B" 

Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.

Drugi krug - doigravanje

Za 9. mjesto

Za 5. – 8. mjesto 

 za 7. mjesto

 za 5. mjesto

Za odličja

Poluzavršnica 

 za brončano odličje

 za zlatno odličje

Završni poredak

Ženski turnir

Djevojčadi sudionice

Indija 
Dipika Murthy, Binita Toppo, Suman Bala, Asunta Lakra, Binita Xess, Joydeep Kaur, Jyoti Sunita Kullu, Mamta Kharab, Jasjeet Kaur Handa, Ritu Rani, Surinder Kaur, Saba Anjum Karim, Subhadra Pradhan, Rajwinder Kaur, Pushpa Pradhan, Marita Tirkey

Japan 
Akemi Kato, Toshie Tsukui, Ikuko Okamura, Rie Terazono, Miyuki Makagawa, Misaki Ozawa, Mayumi Ono, Tomomi Komori, Rika Komozawa, Yuko Kitano, Yukari Yamamoto, Kaori Chiba, Chie Kimura, Sakae Morimoto, Sachimi Iwao, Keiko Miura

Kina 
Zhou Wanfeng, Nie Yali, Li Hongxia, Chen Qiuqi, Tang Chunling, Gao Lihua, Li Shuang, Fu Baorong, Huang Junxia, Mai Shaoyan, Ma Yibo, Chen Zhaoxia, Bao Ejing, Ren Ye, Zhang Yimeng, Sun Zhen

Rezultati

Prvi krug - skupina 
Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.

Drugi krug - doigravanje

Za 5. mjesto

Za odličja 
 za brončano odličje 

za zlatno odličje

Napomena: Hong Kong je završio na 7. mjestu

Završni poredak 

 

2006.
Međunarodna športska natjecanja u Kataru